Магомед Алиевич Мадиев (род. 13 сентября 1994 года в Махачкале, Россия) —  российский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Чемпион Азии по версии WBA (с 2017), Евразии по версии EBP (с 2019) и России среди профессионалов (с 2019), претендент на титул интернационального чемпиона по версии IBF. Аварец по национальности..

Карьера  
Профессиональный дебют Мадиева состоялся 26 июня 2015 года его соперником стал российский боксер Андрей Томащук (0-1). Поединок завершился победой Мадиева техническим нокаутом в 1-м раунде. Затем Магомед провёл ещё семь рейтинговых поединков, после чего, 22 июля 2017 года, победил эквадорца Джеёсона Минду (13-0-1) и завоевал вакантный титул чемпиона Азии по версии WBA (WBA Asia) в среднем весе. 12 июня 2018 года провёл первую защиту титула, победив единогласным судейским решением венесуэльца Омара Гарсию (11-0). 

21 июля 2018 года участвовал в андеркарте боя «Александр Усик — Мурат Гассиев». Соперником Мадиева стал аргентинец Гвидо Николас Питто (25-5-1), а на кону стоял вакантный титул интернационального чемпиона по версии IBF (IBF International). Этот бой закончился вничью. В своём следующем бою, Магомед победил узбека Азамата Эргашева (2-3) и повторно защитил титул WBA Asia.

22 июля 2019 года Мадиев провёл поединок за титулы чемпиона Азии по версии WBA, Евразии по версии EBP и России среди профессионалов против россиянина Евгения Терентьева (14-1). Бой продлился 10 раундов и завершился победой Мадиева решением большинства судей (99:92 и 96:95 — в пользу Мадиева и 96:95 — в пользу Терентьева). В августе 2022 ожидается реванш.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры средней весовой категории